Krzysztof Karpiński – polski prawnik (sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie) i dziennikarz muzyczny, znawca historii jazzu, autor książki „Był jazz: krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce” (), laureat Grand Prix Jazz Melomani 2014 w kategorii „Krytyk-Dziennikarz”, mąż Jolanty Fajkowskiej
 Krzysztof Karpiński – polski piłkarz